Богом-Імператором називається:

 кілька правителів, які користувалися повагою як надприродні істоти:
 Цінь Ши Хуан-ді (Qín Shǐhuángdì) (259-210 до н. е.), перший Бог-імператор Цінь
 Арахітогамі (Arahitogami), які поклонялися як богам імператору Японії
 Сапа Інка, правитель інків вшановується як бог-імператор
 вигаданий персонаж з роману Френка Герберта "Бог-Імператор Дюни"

Див. також 
 Бог-Цар